Odontaster pusillus är en sjöstjärneart som beskrevs av Jean Baptiste François René Koehler 1907. Odontaster pusillus ingår i släktet Odontaster och familjen Odontasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
pusillus